Clark County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Clark County (Arkansas)
 Clark County (Idaho)
 Clark County (Illinois)
 Clark County (Indiana)
 Clark County (Kansas)
 Clark County (Kentucky)
 Clark County (Missouri)
 Clark County (Nevada)
 Clark County (Ohio)
 Clark County (South Dakota)
 Clark County (Washington)
 Clark County (Wisconsin)
 Clarke County (Alabama)
 Clarke County (Georgia)
 Clarke County (Iowa)
 Clarke County (Mississippi)
 Clarke County (Virginia)